Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1987 () — 9-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 19 по 28 июня 1988 года в городе Амстелвен (Нидерланды). Турнир проходил в одном месте и в одно время с аналогичным турниром среди женщин.

Победителями Трофея чемпионов (во 2-й раз в своей истории) стала сборная ФРГ, второе место заняла сборная Нидерландов, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Австралии.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1986
  — 1-е место на Олимпийских играх 1984
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1986, 2-е место на Олимпийских играх 1984, 3-е место на чемпионате мира 1986
  — 3-е место на Олимпийских играх 1984, 2-е место на чемпионате мира 1986
  — 4-е место на чемпионате мира 1986
  — 5-е место на чемпионате мира 1986
  — 6-е место на чемпионате мира 1986

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1987 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1987 на сайте todor66.com

1987
Июнь 1987 года
Спорт в Нидерландах в 1987 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене